Ио́сиф Никола́евич Ермо́льев (;  — ) — один из первых русских кинопредпринимателей, продюсер, работал также во Франции, Германии, США и Мексике.

Биография 
Родился в 1889 году в купеческой семье. В октябре 1907 года, ещё будучи студентом юридического факультета Московского университета, был принят на работу младшим техником в московское отделение кинофирмы «Братья Пате». Через год он уже был руководителем отдела продаж компании, а через три — генеральным представителем «Пате» в России. В 1912 году стал совладельцем прокатной фирмы «Ермольев, Зархин и Сегель» (в Ростове-на-Дону). В 1915 году основал в Москве собственное киноателье «И. Ермольев», под эгидой которого было выпущено более 120 фильмов. В 1918 году открыл филиал кинокомпании в Ялте.

15 января 1920 года вступил в силу декрет о национализации кинопромышленности, подписанный Лениным 27 августа 1919 года. В феврале 1920 года Ермольев и его команда покинули Россию и через Константинополь отправились во Францию. В августе 1920 года они обосновались в Монтройе, предместье Парижа, в бывшей студии Пате. Ермольев учредил акционерное общество «La Société Ermolieff-Cinéma» («Русское кинематографическое общество И. Н. Ермольева и Ко.») с уставным капиталом в размере миллиона франков, сохранив за собой 70 % акций. С середины 1920 по лето 1922 года на студии было выпущено 40 производственных единиц. Среди них «Amor et lex», «La pocharde», «Цена счастья» и «Денщик (Ordonance)».

В середине 1922 года Ермольев переехал в Германию. Его компаньоны Александр Каменка и Ной Блох учредили студию «Альбатрос», которая просуществовала до конца 20-х годов, сыграв важную роль в развитии французского кино.

С 1923 по 1928 год занимался прокатом и производством фильмов в Германии, учредив в Мюнхене фирму «Ермольев-Фильм ГмбХ». Приход звука в кино, нормализация отношений с Советским Союзом, рост националистических настроений накануне прихода к власти Гитлера — все это заставило Ермольева покинуть Германию и вернуться во Францию. С 1929 по 1936 год он был исполнительным продюсером шести фильмов. Из них лишь один пользовался большим успехом: «Михаил Строгов» (Michel Strogoff, 1936). В 1936 году был награждён орденом Почётного легиона за заслуги в области французской кинопромышленности.

В 1937 году Ермольев снова покинул Францию и обосновался в Голливуде. Работал на двух фильмах United Artists в качестве директора производства; третий фильм, в работе над которым он участвовал, был снят в 1943 году в Мексике — очередной ремейк «Михаила Строгова».

Сын — Николай (1915—1944), заведующий департаментом иностранной печати в Голливуде, лейтенант армии США, погиб на нормандском фронте в 1944 году.

Ермольев скончался 20 февраля 1962 года в возрасте 72 лет от кровоизлияния в мозг.

И. Н. Ермольев, самый крупный русский кинематографический фабрикант, бежавший из Москвы от прелестей «совдепского рая», является за границей пионером русского кинематографического искусства. Свою деятельность здесь, в Париже, он начал в мае месяце прошлого года, а в августе образовал уже акционерное общество для изготовления фильм, для чего им был заарендован павильон бр. Пате в Montreuill`е, в окрестностях Парижа. Отлично учитывая настроения кинематографического рынка, И. Н. Ермольев главной своей задачей поставил интернационализирование ленты, и в этом отношении достиг за сравнительно короткое время самых блестящих результатов. Ему посчастливилось собрать лучшие русские артистические силы (г-жи Лисенко, Кованько, Карабанова, гг. Мозжухин, Волков, Римский), а также удалось привлечь несколько известных французских кинематографических исполнителей. В смысле репертуара И. Н. Ермольев строго придерживается литературного выбора, не гоняясь за модными, так называемыми «американскими» фильмами с трюками, детективами и тому подобным. По мнению И. Н. Ермольева, вся русские начинания в области кинематографии должны в конечном итоге дать самые хорошие результаты, потому что русские артисты и художники и теперь уже начинают занимать выдающееся место в кинематографии всех стран".

Фильмография

Режиссёр 
 1924 — Тарас Бульба (Германия) совм. с Владимиром Стрижевским

Сценарист 
 1933 — Княжеские ночи (Франция)
 1933 — Тысяча и одна ночь (Франция)
 1944 — Мигель Строгов (Мексика)
 1949 — Застава в Марокко (США)

Продюсер 
 1914 — В омуте Москвы (Россия)
 1915 — Вот мчится тройка почтовая (Россия)
 1915 — Сашка-семинарист (Россия)
 1916 — Грех (Россия)
 1916 — На бойком месте (Россия)
 1916 — Нищая (Россия)
 1916 — Пиковая дама (Россия)
 1916 — Ястребиное гнездо (Россия)
 1917 — И тайну поглотили волны… (Россия)
 1917 — Кулисы экрана (Россия)
 1917 — Не надо крови (Россия)
 1917 — Сатана ликующий (Россия)
 1918 — Богатырь духа (Россия)
 1918 — Горничная Дженни (Россия)
 1918 — Драма на охоте (Россия)
 1918 — Золотая осень (Россия)
 1918 — Конкурс красоты (Россия)
 1918 — Малютка Элли (Россия)
 1918 — Отец Сергий (Россия)
 1918 — Постоялый двор (Россия)
 1918 — Станционный смотритель (Россия)
 1918 — Хамка (Россия)
 1919 — Белое и чёрное (Россия)
 1919 — Люди гибнут за металл (Россия)
 1920 — Член парламента (Россия)
 1924 — Глубины большого города (Германия)
 1924 — Тарас Бульба (Германия)
 1928 — Волга-Волга (Германия)
 1931 — Шайка Бубуля (Франция)
 1932 — Модель с Монпарнаса (Германия/Франция)
 1933 — Ничтожество (Франция)
 1934 — Дитя карнавала (Франция)
 1935 — Мишель Строгов (Франция)
 1936 — Царский курьер (Германия)
 1937 — Около полуночи (Германия)
 1938 — Княжеские ночи (Франция)
 1944 — Мигель Строгов (Мексика)
 1949 — Застава в Марокко (США)
 1953 — Форт Алжир (США)

Примечания

Ссылки 
 Ермольев Иосиф Николаевич Энциклопедия отечественного кино © ООО «Сеанс» 2005—2010
 Страна, которой нет. 10 февраля 1920 года из Ялты в Константинополь отправлялся корабль… 
 Ermolieff, Joseph N., 1889—1962

Литература 
 Изобретение И. Н. Ермольева [записи звука на плёнку] // Возрождение.— Париж, 1930.— 6 июня (№ 1830).— С. 4.
У И. Н. Ермольева // Возрождение.— Париж, 1930.— 19 декабря (№ 2026).— С. 4.
— ъ. Юбилей И. Н. Ермольева [25-летие деятельности в кино] // Возрождение.— Париж, 1932.— 21 октября (№ 2698).— С. 5.
Юбилей И. Н. Ермольева // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1932.— 25 ноября (№ 7243).— С. 2.
И. Л. [Лукаш И.] Тысяча вторая ночь // Возрождение.— Париж, 1933.— 19 мая (№ 2908).— С. 4.
И. Н. Ермольев [В связи с награждением орденом Почётного легиона] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1934.— 27 марта (№ 7730).— С. 3.
В Париже ставят звуковую фильму «Михаил Строгов» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1935.— 19 апреля (№ 8116).— С. 3 (Театр и музыка).
Успех Ермолиевых отца и сына // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1937.— 14 апреля (№ 8837).— С. 3 (Театр и музыка).
30-летие деятельности пионера русской кинематографии // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1937.— 8 ноября (№ 9045).— С. 3.
Миллионный иск И. Н. Ермольева к РКО // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1941.— 20 февраля (№ 10240).— С. 4.
И. Н. Ермольеву присуждено 7.000 дол. за нарушенный контракт // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1941.— 28 февраля (№ 10247).— С. 3.
Волошин А. А. (Негритос). И. Н. Ермольев: Пионер русского кинематографа: (Письмо из Холливуда) // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1944.— 12 марта (№ 11342).— С. 2, 7.
Вишневский Вен. Художественные фильмы дореволюционной России. Фильмографическое описание.— М.: Госкиноиздат, 1945.
Скончался И. Н. Ермольев // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1962.— 26 февраля (№ 17885).— С. 3 (Хроника).
Черток Ш. Ф. И. Шаляпин и кино // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1983.— 2 ноября (№ 26287).— С. 5; 4 ноября (№ 26289).— С. 8; 14 ноября (№ 26299).— С. 5.
 Jörg Schöning (Red.): Fantaisies russes. Russische Filmemacher in Berlin und Paris 1920—1930. edition text + kritik, München 1995.

Деятели киноиндустрии
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны во Франции